Komarno může být:
Komarno (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
Komarno (Lublinské vojvodství) – vesnice v Lublinském vojvodství v Polsku
Komarno – část obce Wyczółki, Lublinské vojvodství, Polsko
Komarno (Ukrajina) – město v Lvovské oblasti na Ukrajině
Komárno – město na Slovensku
 Komárno (okres Kroměříž) – město ve Zlínském kraji německy nazývané Komarno